Гриневичи () — деревня в Логойском районе Минской области Белоруссии. Входит в состав Крайского сельсовета.

Деревня Гриневичи расположена в 2 километрах к юго-востоку от агрогородка Крайск.

Деревня Гриневичи впервые упоминается в инвентаре имения Крайска в 1590 году как собственность Ядвиги Носиловской, а далее её сына Яна Остика (отец Григорий Остикович). В 1593 году Ян Остик продал имение Крайск возному Минского повета Войцеху Станиславовичу Кгезкгайло. В 1796 году Гриневичи относятся к Минскому наместничеству, Докшицкого уезда, Крайской волости. По ревизорским сказкам 1895 года Гриневичи принадлежали монахиням Минского базылианского монастыря (греко-католики). После запрещения деятельности ордена перешли в собственность Российской империи.

До 1842 года деревня относиться к Минской губернии, Вилейского уезда, Крайской волости. А с 1842 года — к Виленской губернии, Вилейского уезда, Крайской волости. В 1905 году Гриневичи состояли из имения Таразевичей (280 десятин пахотной земли и 19 жителей) и деревни (481 десяти пахотной земли и 424 жителя). в 1917 году в имении Гриневичи было 3 двора и 33 жителя, а в деревне — 61 двор и 341 житель.

С 20.08.1924 года деревня Гриневичи в Крайском сельсовете, Плещаницкого района, Борисовского округа. С 20.02.1938 года — Минской области. В 1926 году в деревни Гриневичи было 65 дворов и 324 жителя. в 1930 году был создан колхоз «Звезда».

С 25.12.1962 года Гриневичи крайского сельсовета вошли в состав Логойского района. в 1969 году в деревне 81 двор и 276 жителей. 01.01.2003 — 37 дворов и 80 жителей

Достопримечательности 
Кладбище с разрушенной каплицей Таразевичей и заброшенное еврейское кладбище с могилами родителей Змитрока Бядули (Самуил Плавник) — белорусский советский писатель и поэт

Литература 
 Акты Виленской археографической комиссии: Том XIV, Инвентарь имения Крайска, принадлежавшего Ядвиге Носиловской. — стр. 397 — https://runivers.ru/lib/book3036/9558/
 1593 г. 10 июня. Инвентарь местечка и имения Крайск Мин. воев. с данными о русской церкви в сем местечке- Книга: Акты Виленской археографической комиссии: Том XXXIII. . Страница номер 213 https://runivers.ru/bookreader/book9577/#page/213/mode/1up
 Литовский государственный исторический архив, фонд 515, опись 15, дело 231 и 685

Ссылки 
 https://pln.by/museum/naselennye-punkty/133-grynevichy
 http://belaruscity.net/raspolozhenie_na_karte/town-6232838021.html
 https://kraisk.schools.by/news/707105
 https://www.radzima.net/ru/guberniya/minskaya.html

Населённые пункты Логойского района